Krumlov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:

Stadt Český Krumlov
Stadt Moravský Krumlov